Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Valencia Open 500 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 28. bis 29. Oktober 2011 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation für den auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Valencia